Ravnik (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke
 Ravnik (eiland), een eiland voor de kust van Kroatië
 Ravnik (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert